Desa Ngajaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngajaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 110,51), Jawa Tengah, 
 Desa Ngajaran (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 111,57), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar